Osório kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Osório (ort), Rio Grande do Sul, 
 Osório (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar